Бёрнт:

 Бёрнт — река на востоке штата Орегон, США.
 Бёрнт Нортон — первая часть цикла поэм «Четырёх квартетов». Написано Томасом Элиотом.